Риксон Хавьер Коросо Уртадо (; род. 8 августа 1981, Эсмеральдас, Эквадор) — бывший эквадорский футболист, вратарь, наиболее известный по выступлениям за клуб «Эль Насьональ». Провёл один матч за национальную сборную Эквадора.

Клубная карьера 
Риксон начинал свою карьеру в клубе «Депортиво Румания», откуда в 1998 году он перебрался в «Эль Насьональ». Голкипер провёл четыре сезона в молодёжной команде нового клуба. В 2002 году Риксон был арендован «ЭСПОЛИ», за который он провёл свои первые четыре игры в чемпионате Эквадора. Вернувшись в «Эль Насьональ» в 2003 году, Риксон стал вторым вратарём клуба. В 2004 году он дебютировал в южноамериканских кубках: 2 марта голкипер заменил Освальдо Ибарру на 61-й минуте и пропустил один гол от аргентинского «Индепендьенте» в матче Кубка Либертадорес, а две недели спустя в поединке с этой же командой сохранил свои ворота в неприкосновенности. В 2005 и 2006 годах Риксон в составе «Эль Насьоналя» становился чемпионом Эквадора. Он выступал за этот клуб до окончания сезона-2010. В 2011 году Риксон стал игроком «Индепендьенте дель Валье», за который отыграл две встречи в рамках эквадорского первенства. Сезон-2012 он провёл в качестве запасного вратаря столичной «Америки». После ухода из этой команды Риксон завершил свои выступления.

Международная карьера 
Риксон сыграл один матч за национальную сборную Эквадора. Это была товарищеская встреча против сборной Мексики, состоявшаяся 10 марта 2004 года: он вышел на поле после перерыва и не пропустил ни одного гола за остаток игры.

Международная статистика 

Итого: 1 матч и 0 пропущенных голов; 0 побед, 0 ничьих, 1 поражение.

Достижения 
 «Эль Насьональ»
 Чемпион Эквадора (2): 2005 (Клаусура), 2006

Примечания

Ссылки 
 Профиль на National Football Teams 
 Профиль на Soccerway 
 Профиль на Transfermarkt 
 Профиль на WorldFootball 

Футболисты Эквадора
Игроки сборной Эквадора по футболу
Игроки ФК «Эль Насьональ»
Игроки ФК ЭСПОЛИ
Игроки ФК «Индепендьенте дель Валье»